

Cinema 
 The Reason Why – film del 1918 diretto da Robert G. Vignola

Letteratura 
 La ragione per cui... (The Reason Why) – romanzo di Elinor Glyn del 1912

Musica 
 The Reason Why – album dei Little Big Town del 2010
 The Reason Why – singolo dei Little Big Town del 2011
 The Reason Why – singolo di Lorenzo Fragola del 2014